Думонт има више значења:
 Думонт (Ајова)
 Думонт (Њу Џерзи)
 Думонт (Минесота)